Hans Hellwege ist der Name folgender Personen:

* Hans Günther Hellwege (1927–1994), deutscher Politiker (CDU)
 Hans Henning Hellwege (* 1941), deutscher Mediziner und Hochschullehrer